Азамат — чоловіче ім'я арабського походження
 Азамат — російський футбольний клуб з міста Чебоксари, Чувашія

 Азамат — село, Мактааральський район, Туркестанська область, Казахстан
 Азамат — присілок, Аліковський район, Чувашія, Росія
 Азамат — назва села Малинівка Білогірського району Автономної Республіки Крим (Україна) до 1945 року